Герцог де Гандия () — титул испанских грандов первого класса. Он был создан 20 декабря 1483 года для Педро Луиса де Борха, старшего сына кардинала Родриго Борджиа, будущего папы римского Александра VI.

Название титула происходит от названия города Гандия в провинции Валенсия (автономное общество Валенсия).

Наследником герцогского титула является маркиз де Ломбай.

Предпосылки к созданию герцогства Гандия 
Титул герцога Гандия происходит от сеньории Гандия, созданной в 1323 году арагонским королем Хайме II для своего сына Педро де Арагона и Анжу (1305—1380). В 1399 году король Мартин Арагонский (1356—1410) возвел сеньорию Гандия в ранг герцогства. После смерти Педро де Арагона и Анжу ему наследовал его старший сын, Альфонсо де Арагон и Вейя «Старший» (1332—1412), который также носил титулы графа Рибагорсы (с 1361), маркиза Вильены (с 1369), графа Дения и барона Полопа.

Его старший сын и преемник, Альфонс де Арагон и Хименес Младший (ок. 1358—1422), построил герцогский дворец в Гандии, монастырь Сан-Херонимо де Котальба, реформировал коллегиат Санта Мария в Гандии. При его дворе в Гандии проживали поэты Марк Аузиас, Жуанот Мартурель и Жоан Роис де Корелья.

В 1425 году после смерти бездетного Альфонса, 3-го герцога Гандия, герцогский титул перешел к Уго де Кардона и Гандии (1405—1470), сеньору де Гуадалесту, внуку по материнской линии Альфонсо, 1-го герцога Гандии . Он был сыном графа Кардоны Хуана Рамона Фолька и де Кардоны (1375—1441) и Хуаны де Гандия. В 1433 году герцогский титул был передан арагонскому инфанту Хуану (1398—1479), который в 1439 году пожаловал его своему сыну, принцу Карлу Вианскому (1421—1461). В 1461 году после смерти Карла Вианского герцогство Гандия отошло к арагонской короне.

Семья Борха 
В 1483 году герцогство Гандия приобрел у короля Арагона Фердинанда Католика кардинал Родриго де Борха (будущий папа римский Александр VI) для своего старшего сына Педро Луиса де Борха (ок. 1458—1488). После смерти Педро Луиса де Борха в 1488 году герцогский титул унаследовал его единокровный брат, Джованни Борха, 2-й герцог Гандия (1474—1497), который в сентябре 1483 года женился на невесте своего брата, Марии Энрикес де Луна, кузине короля Арагона Фердинанда II Католика. От этого брака родился Хуан де Борха Энрикес де Луна, 3-й герцог Гандия (1494—1543), который после гибели своего отца в Риме унаследовал герцогский титул.

Хуан де Борха-и-Энрикес де Луна в 1509 году женился на Хуане де Арагон-и-Гурреа (ум. 1510), дочери Алонсо Арагонского (1470—1520), архиепископа Сарагосского и внебрачного сына короля Фердинанда II. Они были родителями католического святого Франсиско де Борха (1510—1572).

Франсиско де Борха, 4-й герцог Гандия, который унаследовал герцогский титул после смерти своего отца, в 1529 году женился на португалке Леонор де Кастро (1512—1546), дочери Альваро де Кастро «Старшего», капитан-генерала Африки при короле Мануэле I, и Изабель де Мело Баррето-и-Менесес.

7 июля 1530 года король Испании Карлос I создал титул маркиза де Ломбая для старшего сына и наследника герцога Гандии. Первым маркизом де Ломбай стал Франсиско де Борха-и-Арагон (1510—1572).

В 1550 году, через четыре года после смерти своей жены, Франсиско де Борха отказался от герцогский титула и вступил в Общество Иисуса (Орден иезуитов), став в 1565 году его третьим генералом. Ему наследовал его старший сын, Карлос де Борха-и-Кастро (1530—1592), 5-й герцог де Гандия. Он женился на Магдалене де Сентельес-и-Фольк де Кардона (ум. 1596), 5-й графине де Олива.

В 1740 году после смерти Луиса Игнасио Франсиско де Борха-и-Сентельес Фернандес де Кордова, 11-го герцога Гандии (1673—1740), не оставившего потомства, на герцогский титул стали претендовать Франсиско Хосе де Борха-и-Пас Дуке де Эстрада (род. в 1693 в Риобамбе, Эквадор), прямой потомок Хуана де Борха, 3-го герцога Гандии, и сестра покойного, Мария Ана Антония Луиса де Борха Арагон-и-Сентельес (1676—1748). Верховный Совет Кастилии признал законной преемницей покойного герцога его сестру Марию Ану Антонию де Борха Арагон-и-Сентельес, которая стала 12-й герцогиней де Гандия. Она была трижды замужем. Её первым мужем был Диего де Бенавидес-и-Арагон, 3-й маркиз де Солера (ум. 1693), вторично она вышла замуж за его брата Луиса Франсиско де Бенавидес-и-Арагона, 4-го маркиза де Солера (ум. 1706). Её третьим мужем был Хуан Мануэль де Суньига Сотомайор-и-Кастро, 11-й герцог де Бехар (ок. 1670 1747).

После смерти Марии Аны Антонии Луизы де Борха Арагон-и-Сентельес, 12-й герцогини Гандия, в 1748 году на герцогский титул претендовали Лукас Висенте Хоакин де Борха, граф-герцог Бенавенте, герцог Вильяэрмоса, маркиз Альканьисес и маркиз Ариса, которые представляли нескольких ветвей рода Борха.

В 1748 году после смерти 12-й герцогини Гандия герцогский титул унаследовал Франсиско де Борха Альфонсо Пиментель-и-Борха, 11-й герцог де Бенавенте и 14-й граф де Бенавенте (1706—1763), старший сын Антонио Франсиско Альфонсо Пиментеля де Кинонес Лопес де Суньига Сотомайор-и-Мендоса (1678—1725) и Марии Игнасии Хуаны Магдалены Борха Арагон-и-Сентельес (1677—1721), сестры покойной герцогини.

Ему наследовала его единственная дочь, Мария Хосефа де ла Соледад Альфонсо-Пиментель дде Борха Суньига Энрикес Понсе де Леон, 12-я герцогиня де Аркос (1752—1834). В 1774 году она вышла замуж за Педро де Алькантара Тельес-Хирон-и-Пачеко, 9-го герцога Осуна (1755—1807). В настоящее время титул герцога Гандия также носят представители дома Осуна.

Герцоги де Гандия 

 1399—1412: Альфонсо де Арагон-и-Вейя «Старший», маркиз де Вильена, 1-й герцог де Гандия, граф де Деная и Рибагорса, барон де Полоп (ок. 1332 1412)
 1412—1422: Альфонсо де Арагон-и-Хименес «Младший» (ок. 1358 1422)
 1425—1434: Уго де Кардона и Гандия (ок. 1405 1470)
 1434—1439: Хуан II (1398—1479)
 1439—1461: Карлос Вианский (1421—1461)
 1461—1483: Фердинанд II Католик (1452—1516)

Наследственные герцоги:

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Борджиа
 Список грандов Испании в 1520 году
 Сан-Херонимо де Котальба
 Герцогский дворец в Гандии
 Герцог Бенавенте
 Герцог Осуна

Источники 
 Van de Put, Albert: The aragonese double crown the Borja or Borgia device
 Borja o Borgia 
 Francisco Fernández de Bethencourt — Historia Genealógica y Heráldica Española, Casa Real y Grandes de España, tomo cuarto 
 Una rama subsistente del linaje Borja en América española, por Jaime de Salazar y Acha, Académico de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 
 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
 Hollingsworth, Mary (2011): The Borgias. History’s Most Notorious Dynasty. Quercus. ISBN 978-0857389169

Ссылки 
 Duques de Gandia-II
 Institut Internacional d’Estudis Borgians
 Gregorio Mayans y la práctica jurídica: su intervención en el pleito de sucesión del Ducado de Gandía
 El Ducado de Gandía
 Santiago La Parra López: El ducado de Gandía y la memoria familiar de san Francisco de Borja. Revista Borja. Revista de L’iieb, 2: Actes del Ii Simposi Internacional sobre els Borja. 103 p.

Герцоги Испании
Гранды Испании